Aston martin Zagato est le nom de différents modèles d'automobiles Aston Martin carrossées par Zagato. La première collaboration entre Aston Martin et Zagato date de 1960, avec une déclinaison de l'Aston Martin DB4 GT. Six autres modèles ont suivi.

 Aston Martin DB4 GT Zagato (1960-1963)
 Aston Martin V8 Zagato (1986-1990)
 Aston Martin DB7 Zagato (2002-2003)
 Aston Martin DB AR1 (2003-2004)
 Aston Martin V12 Zagato (2012)
 Aston Martin Virage Shooting Brake Zagato, aperçue au concours d'élégance de Chantilly en 2014.
 Aston Martin Vanquish Zagato (2016)

Références 

Zagato
Voiture de sport